Grästjärn kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Grästjärnen (Bollebygds socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun, 
Grästjärnet, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (2,06 ha)
Grästjärnen, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (0,7 ha)
Grästjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Grästjärnen (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Grästjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (7,71 ha)
Grästjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Grästjärnen (Grythyttans socken, Västmanland, 661797-143708), sjö i Hällefors kommun, 
Grästjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664123-146160), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Grästjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665821-144549), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Grästjärnen (Norbergs socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun, 
Grästjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun och Smedjebackens kommun,  (10,2 ha)
Grästjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (0,9 ha)
Grästjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (1,5 ha)
Grästjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666411-139766), sjö i Hagfors kommun, 
Grästjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 666576-138401), sjö i Hagfors kommun, 
Grästjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland, 668267-138668), sjö i Hagfors kommun, 
Grästjärnen (Hagfors socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (7,89 ha)
Lilla Grästjärnet, sjö i Bengtsfors kommun, 
Stora Grästjärnet, sjö i Bengtsfors kommun,  (15,2 ha)
Södra Grästjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Grästjärnarna (Ore socken, Dalarna, 680094-146388), sjö i Rättviks kommun, 
Grästjärnarna (Ore socken, Dalarna, 680098-146365), sjö i Rättviks kommun, 
Grästjärnarna (Ore socken, Dalarna, 681171-146149), sjö i Rättviks kommun, 
Grästjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Grästjärnen (Orsa socken, Dalarna, 677371-144130), sjö i Orsa kommun, 
Grästjärnen (Orsa socken, Dalarna, 679044-142977), sjö i Orsa kommun, 
Grästjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Grästjärnen (Våmhus socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Grästjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675786-152117), sjö i Ockelbo kommun, 
Grästjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676823-154081), sjö i Ockelbo kommun, 
Grästjärnarna, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Grästjärnen (Hanebo socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (8,95 ha)
Grästjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (6,43 ha)
Grästjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Grästjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Grästjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Grästjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709984-143147), sjö i Krokoms kommun,  (7,56 ha)
Grästjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710042-145056), sjö i Krokoms kommun, 
Grästjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Grästjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Grästjärnen (Sundsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Lill-Grästjärn, sjö i Bräcke kommun,  (5,58 ha)
Stor-Grästjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (2,6 ha)
Grästjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (14,3 ha)
Nedre Grästjärnen, sjö i Ånge kommun,  (7,82 ha)
Övre Grästjärnen, sjö i Ånge kommun, 
Grästjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Grästjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Grästjärnen (Skogs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Lill-Grästjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (9,75 ha)
Lill-Grästjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (3,23 ha)
Stor-Grästjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (60,7 ha)
Stor-Grästjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (4,12 ha)
Grästjärnen (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Grästjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Inre Grästjärnen, sjö i Piteå kommun,  (5,25 ha)
Grästjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,91 ha)
Grästjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719799-165515), sjö i Lycksele kommun,  (4,78 ha)
Grästjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720092-162935), sjö i Lycksele kommun,  (8,45 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn